Karl-Johan Dyvik (ur. 10 października 1993) – szwedzki biegacz narciarski, srebrny medalista mistrzostw świata młodzieżowców.

Kariera 
Po raz pierwszy na arenie międzynarodowej Dyvik pojawił się 5 grudnia 2009 roku w Särna, gdzie w zawodach juniorskich zajął 33. miejsce w sprincie stylem klasycznym. W 2013 roku wystartował na mistrzostwach świata juniorów w Libercu, zajmując 31. miejsce w sprincie klasykiem oraz 42. miejsce w biegu na 10 km stylem dowolnym. Na rozgrywanych trzy lata później mistrzostwach świata młodzieżowców w Râșnovie zajął drugie miejsce w sprincie stylem dowolnym. W zawodach tych rozdzielił na podium dwóch Francuzów: Lucasa Chanavata oraz Jeana Tiberghiena. W zawodach Pucharu Świata zadebiutował 11 lutego 2016 roku w Sztokholmie, zajmując 68. miejsce w sprincie klasykiem.

Osiągnięcia

Mistrzostwa świata juniorów

Mistrzostwa świata młodzieżowców

Uniwersjada

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium 
Dyvik nigdy nie stał na podium indywidualnych zawodów Pucharu Świata.

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata

Uwagi

Bibliografia 
 Profil na stronie FIS 

Szwedzcy biegacze narciarscy
Urodzeni w 1993